Långskottet kan syfta på följande platser:

Åland 

 Långskottet (Lemland, Åland), skär, 
 Långskottet (Kumlinge, Åland), skär,